Duran může být:

příjmení
 Tony Duran (1945–2011) – americký kytarista a zpěvák

křestní jméno
 Duran Çetin (* 1964) – turecký spisovatel a novinář

ostatní
 Duran Duran – anglická popová hudební skupina
 Duran Duran (album) – první album skupiny Duran Duran
 Gabby Duran & neposedové – americký sci-fi komediální televizní seriál